Joseni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Joseni (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Joseni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău